Hôpital des Incurables ou hospice des Incurables peut faire référence à différents hôpitaux dont :

Belgique 
 Hôpital ou hospice des Incurables à Liège.

Canada 
 Hôpital des Incurables à Montreal, aujourd'hui l'Hôpital du Sacré-Cœur.

France 
 Hospice des Incurables à Paris, aujourd'hui l'hôpital Laennec ;
 Hospice des Incurables-Hommes, aujourd'hui couvent des Récollets de Paris ;
 Hospice des Incurables d'Ivry, aujourd'hui hôpital Charles-Foix.
 Hospice des Incurables à Saint-André-lez-Lille, aujourd'hui centre de soins et d'hygiène mentale Ulysse-Trélat

Italie 
  ;
 Hôpital des Incurables de Naples ;
 Ancien hôpital des incurables de Venise.

Notes et références